Шахматные турниры, титульным спонсором которых являлась компания IBM, проводились в Амстердаме с 1961 по 1981 гг.

К 1963 г. сложилась форма проведения соревнования: главный турнир, группа мастеров (куда допускались опытные иностранные шахматисты и перспективные молодые голландцы), резервная группа мастеров и массовые турниры. Число участников всех турниров в некоторые годы доходило до 120 человек.

Главные турниры всегда собирали сильный состав, а к середине 1960-х в число участников неизменно стали входить мировые звезды.

Победители главных турниров

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнирах на сайте endgame.nl
 Информация о турнирах в блоге Э. Делера

Шахматные турниры
Шахматы в Нидерландах
Спорт в Амстердаме